Cenangium — рід грибів родини Helotiaceae. Назва вперше опублікована 1818 року.

Класифікація 
До роду Cenangium відносять 304 видів:

Примітки

Джерела 
 Fries, E.M. 1818. Uppställning af de i Sverige funne Vårtsvampar (Scleromyci). Kongliga Svenska Vetenskapsakademiens Handlinger. 39:356-361 - P.360

Роди грибів